Górka Dolna () – słowacki serial komediowy, oryginalnie emitowany od 2015 roku. W Polsce emitowany przez TV Puls.

Opis fabuły 
Serial w humorystyczny sposób ukazuje perypetie mieszkańców małej słowackiej wsi o nazwie Górka Dolna (oryg. Horná Dolná). Głównymi bohaterami są: wójt Karol Frlajz, jego szalona asystentka Erika Bednáriková, wiejski proboszcz Ján Chalupka, tchórzliwy policjant Stano Sojka oraz właścicielka lokalnego baru Tereza Pekná.

Obsada

Role główne 
 Peter Sklár jako wójt Karol Frlajz
 Petra Polnišová jako Erika Bednáriková, asystentka wójta
 Marek Majeský jako ksiądz Ján Chalupka
 Michal Kubovčík jako policjant Stanislav Sojka („Stano”)
 Peter Brajerčík jako Ladislav Frlajz („Lacko”)
 Zuzana Šebová jako Tereza Pekná („Tereska”)
 Matej Landl jako Ondrej Bystriansky („Bistro”)
 Marta Sládečková jako Zdena Frlajzová („pani nauczycielka”)
 Dano Heriban jako Juraj Brmbalík (dziuro)
 Štefan Kožka jako Ján Chalupka miejscowy weterynarz (ojciec księdza)

Role drugoplanowe 
 Roman Slanina jako „Kokos“ (stary kawaler)
 Juraj Tabaček jako „Tunel“
 Dana Gudabová jako Melánia Blažková („stara Blažková”, wdowa)
 Anežka Dominová jako pani Pirožková
 Mária Bagová jako Eva Bystrianska, żona Bistra
 Andrea Martvoňová jako Adrika, żona Tunela

Opis odcinków

Seria pierwsza (2015) 

|}

Seria druga (2016) 

  

|}

Seria trzecia (2016)  

  

|}

Seria czwarta (2016) 

  

|}

Seria piąta (2017)  

|}

Seria szósta (2017) 

|}

Seria siódma (2018) 

|}

Seria ósma (2018) 

|}

Seria dziewiąta (2019) 

|}

Przypisy 

Słowackie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2015